Willem Bastiaan Tholen : Nederlands kunstschilder
 Willem Tholen (gewichtheffer) : Nederlands gewichtheffer